

Sigle 
 Computer Output on LaserDisk

Fumetti 
 Cold – personaggio di Dragon Ball, padre di Freezer

Musica 
 Cold – gruppo musicale statunitense
 Cold – album dei Midnight Voices del 1991
 Cold – album di Artemiy Artemiev del 1995
 Cold – album dei froSTed del 1995
 Cold – album dei Lycia del 1997
 Cold – album dei Cold del 1998
 Cold – album dei Mercyless del 1999
 Cold – album dei Pain Station del 1999
 Cold – album dei Morgenstern del 2001
 Cold – album degli Ekklesiast del 2003
 Cold – album dei Crossfade del 2005
 Cold – album di James Ferraro del 2013
 Cold – singolo di Annie Lennox del 1992
 Cold – singolo di LaTour del 1995
 Cold – singolo degli Static-X del 2002
 Cold – singolo di Kanye West del 2012
 Cold – singolo dei Maroon 5 del 2017
 Cold – brano musicale di Stormzy del 2017
 Cold – singolo di James Blunt del 2019
 Cold – singolo dei Korn del 2019